Clay Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Clay Township (Bradley County, Arkansas)
 Clay Township (Howard County, Arkansas)
 Clay Township (White County, Arkansas)
 Clay Township (Bartholomew County, Indiana)
 Clay Township (Carroll County, Indiana)
 Clay Township (Cass County, Indiana)
 Clay Township (Dearborn County, Indiana)
 Clay Township (Decatur County, Indiana)
 Clay Township (Hamilton County, Indiana)
 Clay Township (Hendricks County, Indiana)
 Clay Township (Howard County, Indiana)
 Clay Township (Kosciusko County, Indiana)
 Clay Township (LaGrange County, Indiana)
 Clay Township (Miami County, Indiana)
 Clay Township (Morgan County, Indiana)
 Clay Township (Owen County, Indiana)
 Clay Township (Pike County, Indiana)
 Clay Township (Spencer County, Indiana)
 Clay Township (St. Joseph County, Indiana)
 Clay Township (Wayne County, Indiana)
 Clay Township (Clay County, Iowa)
 Clay Township (Grundy County, Iowa)
 Clay Township (Hardin County, Iowa)
 Clay Township (Harrison County, Iowa)
 Clay Township (Jones County, Iowa)
 Clay Township (Marion County, Iowa)
 Clay Township (Polk County, Iowa)
 Clay Township (Shelby County, Iowa)
 Clay Township (Washington County, Iowa)
 Clay Township (Wayne County, Iowa)
 Clay Township (Webster County, Iowa)
 Clay Township (Butler County, Kansas)
 Clay Township (Reno County, Kansas)
 Clay Township (Michigan)
 Clay Township (Minnesota)
 Clay Township (Adair County, Missouri)
 Clay Township (Andrew County, Missouri)
 Clay Township (Atchison County, Missouri)
 Clay Township (Clark County, Missouri)
 Clay Township (Douglas County, Missouri)
 Clay Township (Dunklin County, Missouri)
 Clay Township (Gasconade County, Missouri)
 Clay Township (Greene County, Missouri)
 Clay Township (Harrison County, Missouri)
 Clay Township (Holt County, Missouri)
 Clay Township (Lafayette County, Missouri)
 Clay Township (Linn County, Missouri)
 Clay Township (Monroe County, Missouri)
 Clay Township (Ralls County, Missouri)
 Clay Township (Saline County, Missouri)
 Clay Township (Shelby County, Missouri)
 Clay Township (Sullivan County, Missouri)
 Clay Township (North Carolina)
 Clay Township (North Dakota)
 Clay Township (Auglaize County, Ohio)
 Clay Township (Gallia County, Ohio)
 Clay Township (Highland County, Ohio)
 Clay Township (Knox County, Ohio)
 Clay Township (Montgomery County, Ohio)
 Clay Township (Muskingum County, Ohio)
 Clay Township (Ottawa County, Ohio)
 Clay Township (Scioto County, Ohio)
 Clay Township (Tuscarawas County, Ohio)
 Clay Township (Oklahoma)
 Clay Township (Butler County, Pennsylvania)
 Clay Township (Huntingdon County, Pennsylvania)
 Clay Township (Lancaster County, Pennsylvania)